meervoud van puls.
elektromagnetische puls.
leegroven van leegstaande huizen van Joden, naar Abraham Puls, Nederlands collaborateur in de Tweede Wereldoorlog.
pulsen (fundering), heitechniek.